Germania
Hohentengen – comune del circondario di Sigmaringen, Baden-Württemberg
Hohentengen am Hochrhein – comune del circondario di Waldshut, Baden-Württemberg